HMS Philomel ist der Name folgender Schiffe:

 HMS Philomel (1806), eine Brigg der Cruizer-Klasse, 1817 verkauft
 HMS Philomel (1823), eine Brigg der Cherokee-Klasse, 1833 verkauft
 HMS Philomel (1842), eine Sloop, 1863 in WV23 umbenannt, 1870 abgewrackt
 HMS Philomel (1860), Typschiff der Philomel-Klasse, 1865 verkauft
 HMS Philomel (1867), 1867 gebaut, 1886 verkauft
 HMS Philomel (1890), ein Geschützter Kreuzer der Pearl-Klasse, 1949 versenkt

Philomel